Кацуба () — фамилия. Известные носители:

 Кацуба, Владимир Михайлович (род. 1957) — украинский политик. Народный депутат Украины.
 Кацуба, Павел Борисович (1914—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кацуба, Сергей Владимирович (род. 1978) — украинский политик. Народный депутат Украины, член Партии Регионов. Сын Владимира Кацубы.
 Кацуба, Станислав Александрович (род. 1991) — российский хоккеист.